Večerka může být

 večerka, obchod s prodlouženou otvírací dobou
 Večerka (časopis)
 Večerník Praha
 večerka (čas) – čas pro spaní – třeba na vojně nebo na skautském táboře
 večerka (signál) – vyhlášení večerky, například zvukový signál pro noční klid (hraný třeba na trumpetu či signalizovaný píšťalkou)
 Venuše (planeta), lidový název pro planetu Venuše – neboli Večernice 
 označení odrůdy bílého vína „veltlínské červené rané“, vycházející z jeho oficiální zkratky VČR

v kultuře
 Večerka (film) – film z roku 1983 s Timothy Huttonem, Seanem Pennem a Tomem Cruisem

příjmení osob
 Večerka (příjmení)

Externí odkazy